Cesare Perdisa, pilota automobilistico
Luigi Perdisa, agronomo ed editore